Prisoners in Paradise:
 Prisoners in Paradise — пятый студийный альбом шведской глэм-метал-группы Europe.
 «Prisoners in Paradise» — песня из одноименного альбома шведской глэм-метал-группы Europe.